Trois chaudières de sang est un album musical du groupe Avec pas d'casque, paru en 2006 sur étiquette Dare To Care.

Liste des morceaux 

Album musical sorti en 2006
Album d'Avec pas d'casque